Die Metailurini sind eine Tribus ausgestorbener Katzen mit wenig verlängerten und leicht abgeflachten oberen Eckzähnen. Sie werden teilweise den Säbelzahnkatzen, mitunter auch den felinen Katzen zugewiesen. Gelegentlich stehen sie auch in der eigenen Unterfamilie der Metailurinae. Metailurine Katzen waren vom Miozän bis ins Pleistozän in Afrika, Eurasien und Nordamerika verbreitet.

Systematik 
Innere Systematik der Machairodontinae nach Piras et al. 2018

Gattungen 
Adelphailurus
Dinofelis 
Metailurus
Pontosmilus
Stenailurus
Therailurus (Stellung als eigenständige Gattung wird aufgrund von Übereinstimmungen mit Dinofelis angezweifelt)

Einzelnachweise

Weblinks 
 The Paleobiology Database

Metailurini
Machairodontinae